Куадрилья-де-Аяла () — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципальные органы управления исторически находятся в городе Респальдиза (Respaldiza), крупнейшие города — Льодио и Амуррио, соответственно второй и третий по численности населения в Алаве.

Муниципалитеты 

 Амуррио
 Арсеньега (Алава)
 Аяла
 Льодио
 Окендо (Алава)

Ссылки 
 

Районы Алавы